Brackett kan syfta på:

 Brackett (månkrater) – nedslagskrater på månen
 12775 Brackett – asteroid i huvudbältet